Zkratka UPV může znamenat: 
 umělá plicní ventilace  
 Universitat Politècnica de València
 University of the Philippines Visayas
 Universidad Pedro de Valdivia
 Universidad del País Vasco, EPV/EHU, Baskická univerzita
 Unión Popular Venezolana, venezuelská politická strana
 Ulster Protestant Volunteers, paramilitaristická fundamentalistická skupina v Severním Irsku

Související články 
 ÚPV